A 2004–2005-ös lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 71. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 14 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Wisła Kraków nyerte az ezüstérmes Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, és a bronzérmes Legia Warszawa előtt. Az Odra Wodzisław, és a GKS Katowice kiesett.

A bajnokság végeredménye

Góllövőlista élmezőnye

25 gólos
  Tomasz Frankowski (Wisła Kraków)

24 gólos
  Maciej Żurawski (Wisła Kraków)

14 gólos
  Marek Saganowski (Legia Warszawa)

12 gólos
  Piotr Bania (Cracovia)
  Ireneusz Jeleń (Wisła Płock)

10 gólos
  Bartosz Ślusarski (Dyskobolia Grodzisk)

Külső hivatkozások
 rsssf.com

2005
Lengyel 1